VBR pode se referir a:

 Variable bitrate, em telecomunicações e computação, uma taxa de bits não constante de codificação de som ou vídeo
 Volume boot record, em discos de computador, um tipo de setor de inicialização que contém código para programas de inicialização
 Tensão de ruptura reversa (reverse breakdown voltage), uma característica do diodo na eletrônica  

Desambiguação